RAM Racing puede hacer referencia a:

 RAM Racing, escudería británica que compitió en Fórmula 1 entre los años 1976 y 1980;
 RAM Racing Factory, escudería argentina fundada en el año 2004.
 Ram Racing Team, escudería británica fundada en el año 2012, participante en competencias de resistencia;